Olen steht für:

Personen:
 Olen (Dichter), Dichter, Kultstifter und Priester der griechischen Frühzeit
 Olen Steinhauer (* 1970), US-amerikanischer Autor
 Olen Underwood, US-amerikanischer Football-Spieler

geografisch:
 Olen (Belgien), Gemeinde in Flandern
 Olen (Russland), russisches Dorf in der Oblast Tula
 Ølen, bis 2005 eine Kommune in der norwegischen Fylke Rogaland